У́лица Ка́рла Ма́ркса — одна из самых древних улиц города Кургана, Россия.

Расположение 
Улица проходит с юго-запада от Тобольной улицы на северо-восток до Половинской улицы. Отрезок улицы от улицы Ленина до Пролетарской, который имеет ограниченное автомобильное движение и предназначен для прогулок, носит неофициальное название Арбат. («Арбат» был убран в 2013 г.)

История 
До 1878 носила названия Задняя, Задняя Солдатская, Запольная Солдатская, Ново-Солдатская, Запольная, Старо-Запольная. С 1878 — Кладбищенская, в 1908—1922 — Скобелевская (в честь М. Д. Скобелева, Героя Шипки). С 1922 носит имя Карла Маркса.

Пересекает улицы 
 Улица Карельцева
 Тобольная улица
 Улица Красина
 Улица Кирова
 Улица Томина
 Улица Володарского
 Комсомольская улица
 Улица Ленина
 Улица Пичугина
 Пролетарская улица
 Улица Савельева
 Улица Кравченко
 Улица Аргентовского
 Улица Бурова-Петрова
 Улица Блюхера
 Улица Орлова
 Новая улица
 Улица Односторонка
 Половинская улица

Примечательные здания

Нечётная сторона

Чётная сторона 
 № 2 — Курганский пивоваренный завод (памятник архитектуры «Медопивоваренный завод В. А. Гампля», построен в 1913).
 № 70 — Дворец культуры машиностроителей.

Транспорт 
По улице осуществляют пассажирские перевозки автобусы.

Остановки общественного транспорта

Ссылки 
 Улицы Кургана
 Объекты культурного наследия на улице Карла Маркса в Кургане

Примечания 

Маркса
Курган